Дэниель Ди Браун (, род. 17 августа 1984 года) — американский профессиональный баскетболист. На студенческом уровне выступал за Иллинойсский университет с 2002 по 2006 года, в составе которого получил множество наград, включая Баскетболист года по версии Sporting News. Браун был выбран на драфте НБА 2006 года во втором раунде клубом «Юта Джаз». Позже выступал за «Вашингтон Уизардс» и «Финикс Санз», а с 2007 по 2015 год выступал за различные клубы по всему миру.

Профессиональная карьера

НБА 
Браун был выбран на драфте НБА 2006 года под общим 46 номером клубом «Юта Джаз», однако ему не было предложено гарантированного контракта. Летом Браун тренировался в лагере команды, где он и ещё несколько новичков боролись за место в основном составе команды. 29 августа 2009 года Браун подписал контракт с «Джаз». 14 ноября 2006 года Браун набрал свои первые очки в Национальной баскетбольной ассоциации. За первый месяц в лиге, он выходил со скамейки запасных в 8 из 17 игр «Джаз». В дебютном сезоне он сыграл в 49 играх, в среднем набирая за игру менее двух очков.

Сезон 2007/08 он провёл в турецком клубе «Галатасарай Кафе Карун». 9 июля 2008 года он подписал двухлетний контракт с «Вашингтон Уизардс». Из-за травмы основного разыгрывающего защитника «Уизардс» Гилберта Аринаса, Браун стал выходить в стартовом составе клуба. Его средняя результативность в «Уизардс» составила 2,4 очка за игру и 1,9 передачи. 10 декабря 2008 года клуб расторг с ним контракт. 23 декабря Браун подписал контракт с «Финикс Санз», которые искали запасного разыгрывающего защитника. Однако уже после двух игр за «Санз», в которых он набирал по 2,5 очка за игру, клуб расторг с ним контракт. В 2010 году «Даллас Маверикс» приглашали его в свой тренировочный лагерь, но до подписания контракта дело так и не дошло.

Карьера за океаном 
22 сентября 2007 года Браун решил, что лучше проведёт сезон 2007/08 в турецком «Галатасарае», чем в тренировочном лагере «Юты Джаз».

23 января 2009 года он подписал контракт с израильским клубом «Маккаби», где провёл окончание сезона 2008/09.

11 августа 2009 года он подписал контракт с «Эйр Авеллино» из итальянской баскетбольной федерации.

16 ноября 2010 года он подписал контракт с «Циндао Даблстар» из Китайской баскетбольной ассоциации.

В апреле 2011 года он стал выступать за пуэрто-риканский клуб «Пиратас де Кебрадильяс».

21 июля 2011 года он подписал контракт с итальянским клубом «Терамо Баскет». С лета 2012 года выступает за турецкий клуб «Тюрк Телеком». В 2013 году перешёл в латвийскую команду ВЭФ.

В сентябре 2015 года Браун объявил о завершении своей игровой карьеры.

После завершения игровой карьеры 
8 сентября 2015 года Браун занял пост специального ассистента спортивного директора Университета Иллинойса в Урбан-Шампейне Майка Томаса.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Official Website
 DEE BROWN: My Illini Years by The (Champaign-Urbana) News-Gazette, published by Sports Publishing L.L.C., 2006
 Biography at fightingillini.com
 Player Card at ESPN.com 

Баскетболисты США
Игроки «Юта Джаз»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Феличе Скандоне»
Игроки «Циндао Даблстар»
Игроки «Пиратас де Кебрадильяс»
Игроки БК «Терамо»
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Плоешти»
Игроки БК «Лукойл Академик»